Алекса́ндр Алекса́ндров: Александров, Александр (род. 1951) — болгарский космонавт, Герой Советского Союза.
 Александров, Александр (род. 1975) — болгарский футболист.
 Александров, Александр (род. 1984) — болгарский боксёр.
 Александров, Александр (род. 1986) — болгарский футболист.
 Александров, Александр (род. 1986) — болгарский футболист.
 Александров, Александр (род. 1990) — азербайджанский гребец.
 Александров, Александр (род. 1994) — болгарский футболист.
 
 Александров, Александр Алексеевич (Фагот) (род. 1957) — советский и российский композитор, музыкант.
 Александров, Александр Артемьевич (1891—1955) — советский, казахстанский артист балета и хореограф.
 
 Александров, Александр Данилович (1912—1999) — советский математик, физик, философ и альпинист, ректор ЛГУ (1952—1964).
 Александров, Александр Дмитриевич (1889—1951) — историк литературы и библиограф.
 
 Александров, Александр Константинович (1885—1937) — советский военный деятель.
 Александров, Александр Леонардович (1947—2009) — советский и российский актёр, сценарист и кинорежиссёр.
 
 
 
 
 
 Александров, Александр Фомич (1886—1937) — русский революционер, эсер, член Учредительного собрания.

Примечания